И́горь Бори́сович Бра́тчиков (род. 30 сентября 1956) — советский и российский дипломат.

Биография 
В 1979 году окончил МГИМО. Владеет немецким и английским языками.

На дипломатической работе с 1979 года. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате министерства и в дипломатических представительствах за рубежом.
 В 1979—1984 годах работал в Посольстве СССР в ФРГ.
 В 1984—1990 годах — в 3-м Европейском отделе МИД СССР, в Секретариате заместителя Министра иностранных дел СССР.
 В 1990—1994 годах — в Посольстве СССР, а позднее — Российской Федерации в ФРГ.
 В 1994—1998 годах — заместитель директора 4-го Европейского департамента МИД Российской Федерации.
 В 1998—2000 годах — заместитель главы миссии, советник-посланник посольства Российской Федерации в ФРГ.
 В 2000—2004 годах — директор 4-го Европейского департамента МИД России.
 В 2004—2007 годах — после реформы внутренней структуры министерства являлся Директором 3-го Европейского департамента МИД России.
 С 12 сентября 2007 по 21 февраля 2012 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн.
 С 21 февраля 2012 по 23 октября 2020 года — посол по особым поручениям МИД России.
 С 17 апреля 2012 года — руководитель переговорной группы по вопросам правового статуса Азовского моря и Керченского пролива и разграничения морских пространств в Чёрном море.
 С 25 августа 2012 по 2 января 2021 года — специальный представитель Президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами — участниками Содружества Независимых Государств и Руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю.
С 15 марта 2019 по 20 апреля 2021 года — представитель Российской Федерации в Межгосударственной рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря.
 С 23 октября 2020 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике.

Семья 
Женат, есть дети и внуки.

Награды 
 Орден Александра Невского (8 февраля 2019 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную службу.
 Орден Почёта (3 февраля 2015 года) — за большой вклад в подготовку и проведение Четвёртого каспийского саммита в городе Астрахани в 2014 году.
 Орден Дружбы (8 июля 2011 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (4 февраля 2005 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.
 Нагрудный знак МИД России (29 января 2015 года) — за отличие.
 Почётный работник МИД России (21 августа 2006 года).
 Почётная грамота МИД России (20 июня 2002 года) — за многолетнюю добросовестную работу в системе Министерства иностранных дел и в связи с 200-летием МИД России.
 Почётная грамота МИД СССР (5 февраля 1991 года).
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (24 апреля 2002 года) — во внимание к трудам.
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени (30 сентября 2006 года) — во внимание к трудам и в связи с 50-летием со дня рождения.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (16 апреля 1997 года)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (2 апреля 2003 года)
 Чрезвычайный и полномочный посол (29 декабря 2005 года).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте ir.russiancouncil.ru 
 Игорь Братчиков: «Я не переверну швейцарскую страницу»  . Интервью «Нашей газете» (Швейцария)

Послы Российской Федерации в Швейцарии
Послы Российской Федерации в Лихтенштейне
Послы Российской Федерации в Словакии
Выпускники МГИМО
Специальные представители Президента Российской Федерации